Hobohm ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Hobohm (1913–1995), deutsche Tischtennisspielerin, siehe Astrid Krebsbach
 Carsten Hobohm (* 1957), deutscher Biologe und Hochschullehrer
 Hans-Christoph Hobohm (* 1955), Professor für Bibliothekswissenschaft an der Fachhochschule Potsdam
 Mohammed Aman Hobohm (eigentlich Herbert Hobohm; 1926–2014), stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland (ZMD)
 Rudolf Hobohm (1859–1933), Ingenieur und kommissarischer Bürgermeister von Saarbrücken
 Stefanie Berg-Hobohm, deutsche Prähistorikerin, siehe Stefanie Berg
 Wolf Hobohm (1938–2020), deutscher Musikwissenschaftler